Die VTB United League Saison 2012/13 war die vierte Saison der Basketball-Liga VTB. An der VTB United League Saison 2012/13 nahmen 20 Mannschaften aus 9 Ländern teil.
Die Saison begann im Oktober 2012 und endete im Mai 2013. Sieger wurde zum vierten Mal ZSKA Moskau.

Turnierformat 
In der regulären Saison spielten die 20 Mannschaften in zwei Gruppen zwei Runden jeder gegen jeden. Die sechs besten jeder Gruppe nahmen anschließend an den Play-Offs teil. Dabei hatten die Erst- und Zweitplatzierten im Achtelfinale ein Freilos.

Im Achtelfinale benötigte eine Mannschaft zwei Siege zum Weiterkommen, ab dem Viertelfinale waren drei Siege notwendig.

Im Vergleich zum Vorjahr schieden zwei Mannschaften aus. Asseco Prokom musste die Liga wegen finanzieller Schwierigkeiten verlassen. BC Budiwelnik Kiew wurde wegen zu hoher finanzieller Forderungen ausgeschlossen.

Neu hinzugekommen waren die Mannschaften von Neptūnas Klaipėda aus Litauen, Triumph Ljuberzy aus Russland und Turów Zgorzelec aus Polen.

Per Wild-Card kehrte BK Donezk aus der Ukraine wieder unter die Teilnehmer zurück.

Gruppenphase – Reguläre Saison 
Die Spiele der regulären Saison fanden vom 2. Oktober 2012 bis zum 25. März 2013 statt.

Gruppe A

Gruppe B

Play-offs 
Die Play-off-Spiele begannen am 1. Mai 2013 und endeten am 7. Juni 2013.

Auszeichnungen

MVP 

 MVP des Monats Oktober  Kšyštof Lavrinovič (Žalgiris)
 MVP des Monats November  E.J. Rowland (VEF)
 MVP des Monats Dezember  Miloš Teodosić (ZSKA)
 MVP des Monats Januar  Zack Wright (Spartak)
 MVP des Monats Februar  Mantas Kalnietis (Lokomotive)
 MVP des Monats März  Darius Songaila (Donezk)

 Regular Season MVP: E.J. Rowland (VEF)

Top Young Player 
 Sergei Karassjow (Triumph)

Best national Player 
Es wurde der jeweils beste Spieler jedes teilnehmenden Landes geehrt.
 Tanel Sokk (Kalev)
 Anton Ponomarjow (Astana)
 Kristaps Janičenoks (VEF)
 Mantas Kalnietis (Lokomotive)
 Aaron Cel (Turów Zgorzelec)
 Wiktor Chrjapa (ZSKA)
 Petr Benda (Nymburk)
 Oleksij Petscherow (Asowmasch)
 Wladimir Weremejenko (UNICS)

Basketballsaison 2012/13